Wülknitz steht für:

 Wülknitz, Gemeinde im Landkreis Meißen in Sachsen, Deutschland
 Wülknitz (Köthen), Ortschaft der Stadt Köthen (Anhalt) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Wülknitz (Adelsgeschlecht), auch Wilcknitz, Wülckenitz, Wülkenitz oder Wülcknitz, Adelsgeschlechtes aus Anhalt
 

Siehe auch:
 Wülcknitz